Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1984/85 war die 39. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der TuS 08 Langerwehe nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen der TuS Chlodwig Zülpich (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten) und der TuS Lindlar (Wiederaufstieg nach einer Saison) hinzu.

Sieger wurde zum vierten Mal der Bonner SC, der damit nach vier Jahren in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Rhenania Würselen verließ die Verbandsliga nach sieben Jahren wieder, der GFC Düren 09 nach drei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1984
Fußballsaison 1984/85